Chéry ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Chéry im Département Cher

mit Namenszusatz:
 Chéry-Chartreuve im Département Aisne
 Chéry-lès-Pouilly im Département Aisne
 Chéry-lès-Rozoy im Département Aisne

Chéry ist der Familienname folgender Personen:
 Cynthia Chéry (* 1994), haitianische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Kloster Chéry, ehemalige Zisterzienserabtei in Frankreich
 Chery
 Chéri